Li-Fluss ist
 Li Jiang, ein Fluss im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang in der Volksrepublik China.
 Li Shui, ein Fluss im Nordwesten der chinesischen Provinz Hunan.